Automatismo hace referencia a varios artículos:

Física y biología

 Movimiento o actividad propios de un mecanismo automático o un autómata (mecánico).
 En seres vivos, acciones inconscientes o involuntarias: reflejos, tropismos, taxias, etc. También, en cierto modo, los instintos y el condicionamiento.
 En fisiología humana, los tics.

Ingenierías

Ingeniería automática o Ingeniería de control
Automatización industrial
Demostración automática de teoremas
Sistemas automáticos en computación
Aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas
Razonamiento automático
Traducción automática
Regulación automática
Indización automática
Programación automática
Planificación automática
Diferenciación automática

Mecanismos o dispositivos automáticos

Transmisión automática o cambio automático
Cajero automático
Piloto automático
Desfibrilador externo automático
Contestador automático
Torno automático
Vehículo automático ligero
Anuncio de Señales y Frenado Automático
Resurtido automático
Frenado Automático Puntual

Psicología 

 Comportamiento automático
 Automatismo mental, concepto definido por Gaëtan Gatian de Clérambault en los años 1920.
 Automatismo psicológico, concepto definido por Pierre Janet en 1889.

Medicina 

 Automatismo, conjunto de comportamientos inconscientes leves.

Arte

 Automatismo. Proceso creativo que, mediante diversas técnicas, busca reflejar de manera inmediata e intuitiva, las sensaciones o pensamientos del autor sin intervención de la capacidad racionalizadora.
 Automatismo surrealista
 Escritura automática
 Pintura automática

Música
Automática, banda de rock uruguaya.
Automático, banda de pop rock chilena.
Instrumento musical automático 
Placer Automático, álbum de la banda chilena Papanegro.
 Automático, canción de la cantante argentina María Becerra.

Derecho

 Automatismo (derecho), determinado efecto de leyes y actos jurídicos.

Armamento

Arma automática, arma semiautomática
Cañón automático
Fusil automático Browning